Humphreys se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William F. Humphreys
 Edwin William Humphreys